|}
Die Bahnstrecke Worcester–Voorbaai ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Südafrika. Sie verbindet Worcester mit Voorbaai in der Provinz Westkap. Sie ist 335 Kilometer lang.

Geschichte 
Im Jahr 1887 wurde der Abschnitt Worcester–Ashton durch die Cape Central Railway eröffnet. Ab 1894 betrieb New Cape Central Railway die Strecke und verlängerte sie bis 1906 nach Voorbaai. Erst 1924 übernahm die South African Railways den Betrieb.

Verlauf 
Die Strecke verläuft in den Ausläufern der Langeberg Mountains und zweigt in Worcester von der Strecke Kapstadt–Johannesburg ab. Zunächst führt sie entlang der Straße R60 nach Swellendam. Dort kreuzt sie die Nationalstraße N2 und schlängelt sich entlang der N2 nach Heidelberg, Riversdale und Albertinia. Östlich von Albertinia überquert sie auf einer Stahlbrücke (Gourits-River-Brücke) den Gouritz River. Im Bahnhof Bartlesfontein besteht ein Anschluss zur 1992 in Betrieb gegangenen Raffinerie von PetroSA. Danach führt die Strecke hinab zur Mossel Bay, wo sie in Voorbaai in die Strecke George–Mossel Bay mündet. Der Streckenverlauf ist mit zahlreichen enge Kurven sowie Steigungen bis zu 25 ‰ (1:40) verbunden.

Nachweise

Literatur 
 Franz Baltzer: Die Kolonialbahnen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas. Reprint-Verlag-Leipzig, 1916, ISBN 978-3-8262-0233-9.

Bahnstrecke in Südafrika
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai
Bahnstrecke WorcesterVoorbaai